Lignát je ohnivzdorný vláknocementový kompozit. Vyrábí se ve formě desek a panelů a je používán především ve stavebnictví.

Základní suroviny lignátových desek a panelů 
Portlandský cement
Nebílená buničina celulóza (lignin)
Vlákna - především skelná a polymerová, v osmdesátých a devadesátých letech 20. století azbestová
Vodní sklo
Vápno

Používají se pro obložení stěn při zasklívání balkónů, pro výstavbu zahradních domků a chatek. Jsou lehké a měkké, na tlak pevné, neupravený povrch bývá šedý.

Hlavní vlastnosti 
zvuková izolace
odolnost proti vlhkosti
zdravotní nezávadnost

Objemová hmotnost se pohybuje cca mezi 300 a 1200 kg/m³.
Součinitel tepelné vodivosti činí od 0,11 do 0,40 W/m·K.

Tyto desky byly v minulosti vyráběny někdy i s použitím azbestových vláken (osinek). Azbestová vlákna, která se při manipulaci a hlavně narušení povrchu materiálu uvolňují, se po jejich vdechnutí mohou dostat až do plic a vyvolat tak silné dráždění, čímž vznikají vážná plicní onemocnění. Negativní účinky azbestu na organismus spočívají v mechanickém dráždění citlivých tkání, především dýchacích orgánů, plic. Onemocnění z azbestu se může projevit až po dlouhé době po kontaktu s azbestem. Je to látka vysoce karcinogenní - stupeň 1.

Ke zjištění přítomnosti azbestu v deskách je třeba provést materiálovou analýzu.
Při odstraňování stavebních materiálů obsahující azbest postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech! Odstranění provádějí specializované firmy bezpečnými technologickými postupy, které zamezují uvolňování azbestových částic do prostředí. Toto odstranění je velice nákladné.

Podobné materiály 
 Eternit – obsahuje pouze azbest a cement
 Heraklit – z dřevité vlny a cementu, neobsahuje azbest

Stavební materiály